Глухой фарингальный фрикатив (спирант) — фарингальный согласный звук, присутствующий в некоторых языках. В международном фонетическом алфавите обозначается строчной буквой h с добавлением горизонтального штриха
.

Характеристики звука 
 По способу образования — фрикативный;
 По месту образования — фарингальный;
 Шумный;
 Глухой;
 Радикальный (ларингальный);
 Пульмонический (лёгочный).

Употребление 
Этот звук часто встречается в качестве семитской буквы Хет, которая присутствует во всех диалектах арабского, сирийского, и в некоторых диалектах иврита, кроме ашкеназского. Также звук реконструирован в древнеегипетском, относящемся к афразийской языковой макросемье.

См. также 
 Фарингальные согласные
 Хет (буква)
 Хет

Примечания

Литература 

 
 
 

Фрикативные согласные
Фарингальные согласные